Sirota ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Sirota (1923–2012), österreichisch-amerikanische Präsentatorin darstellender Kunst und Frauenrechtlerin
 David Sirota (* 1975), US-amerikanischer Journalist
 Leo Sirota (1885–1965), russischstämmiger Komponist
 Ted Sirota (* 1969), US-amerikanischer Schlagzeuger und Bandleader

en:Sirota